Ната́лья Игна́това:
 Игнатова, Наталья Владимировна (род. 1975) — писатель-фантаст.
 Игнатова, Наталья Леонидовна (род. 1973) — российская бегунья, спринтер.
 Игнатова, Наталья Петровна  (род. 1921) — депутат Верховного Совета СССР II созыва.